Güémez bezeichnet:

 Güémez (Tamaulipas), Ort in Mexiko
 Municipio Güémez, Verwaltungseinheit in Mexiko

Güémez ist der Name von:

 Javier Güémez (* 1991), mexikanischer Fußballspieler